Länet Brest är ett län (voblasts) i sydvästra Belarus med staden Brest som huvudort. Länet gränsar till de polska vojvodskapen Podlasien och Lublin i väst, länet Rivne i Ukraina i söder, samt de belarusiska länen Hrodna och Minsk i norr och länet Homel i öst. Området har en areal på 32 300 km², vilket motsvarar 15,7% av Belarus totala yta.

Historia
Länet kallas ofta Belarus västra port. Geografiskt tillhör länet Brest regionen Polesien och området tillhörde den Andra polska republiken från 1921 till 1939. Under Polsk-sovjetiska kriget 1939 införlivades området med Vitryska SSR. 

Provinsen drabbades hårt av den tyska ockupationen 1941-44 och i stort sett hela den judiska befolkningen mördades på plats av nazistiska Einsatzgruppen.

Efter Sovjetunionens seger över Tyskland i andra världskriget bekräftades införlivandet av området med Vitryska SSR.

Orter i länet Brest 
Belarusiska namn inom parentes
 Brest (Брэст)
 Baranavitjy (Баранавiчы)
 Pinsk (Пінск)
 Kobryn (Ко́брын, Ко́брынь)
 Bjaroza (Бяро́за, Бяро́за-Карту́ская)
 Ivatsevitjy (Івацэвічы)
 Luninets (Лунінец)
 Pruzjany (Пружаны)
 Ivanava/Janaŭ (Іванава/Янаў)
 Drahitjyn (Драгічын)
 Hantsavitjy (Ганцавічы)
 Mikasjevitjy (Мікашэвічы)
 Belaaziorsk (Белаазёрск)
 Zjabinka (Жабінка)
 Stolin (Сто́лін)
 Ljachavitjy (Ляхавічы)
 Malaryta (Маларыта)
 Kamjanets (Камяне́ц)
 Davyd-Haradok (Давыд-Гарадок)
 Vysokaje (Высокае)
 Kosava (Косава)

Källor

 

 
Stater och territorier bildade 1939